Javier Echevarría peut référer à :
 Javier Echevarría, né en 1932 et mort en 2016, évêque espagnol, prélat de l'Opus Dei ;
 Javier Echevarría, né en 1948, philosophe des sciences espagnol.

Voir aussi